Cuvântul „divan” poartă următoare semnificații:
 o canapea
 divan — consiliu cu atribuții politice, administrative și juridice
 divan — sfat domnesc
 divan - o colecție de poezii orientale